— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1603—1867), в провинции Будзэн региона Кюсю.

Административный центр — город Кокура (современный город Китакюсю префектуры Фукуока). С 1866 года — город Кавара уезда Тагава, а с 1870 года — город Тоёцу уезда Мияко. Другие названия: Кавара-хан (), Тоёцу-хан ().

Доход —  в 1600—1632 годах,  в 1632—1871 годах.

До 1632 года княжество управлялось родом Хосокава, принадлежавшим к тодзама и имевшим статус правителя провинции (). С 1632 года княжество управлялось родом Огасавара, который был переведён из княжества Акаси провинции Харима. Этот род относился к фудай и имел статус правителя замка (). Главы рода имели право присутствовать в зале императорского зеркала сёгуна.

Дочернее княжество — Кокура-Синдэн. Ликвидировано в 1871 году.

Правители

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии
Китакюсю